Murrough O'Brien kan syfta på bland andra:

 Murrough O'Brien, 1:e earl av Thomond (död 1551), irländsk peer
 Murrough O'Brien, 4:e baron Inchiquin (död 1597), irländsk peer
 Murrough O'Brien, 1:e earl av Inchiquin (omkring 1618–1674), irländsk peer
 Murrough O'Brien, 1:e markis av Thomond (1726–1808), irländsk peer